Le sigle MTP peut signifier :
 Mesure Technique de Protection, traduction française du terme Digital Rights Management (DRM). Voir « Gestion des Droits Numériques »

et peut désigner :

 en anglais
Message Transfer Part, utilisé au niveau de Signaling System #7 (SS7) pour le transfert de Message. Par exemple en GSM pour transférer les signaux entre un BSC et un MSC ou entre deux MSCs,
 le Media Transfer Protocol, un protocole d'échange de données développé par Microsoft pour permettre aux appareils mobiles multimédia (appareil photo, lecteur audio…) de communiquer facilement
 Micro Transport Protocol (µTP), une variante du protocole BitTorrent
Multi Terrain Pattern, le motif de camouflage utilisé par l'armée Britannique, et inspiré du camouflage Américain Multicam
 en français
 Machine de Tri Préparatoire
 Melting-Pot, un groupe de Demomaking.
 Marseille Trop Puissant, un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille.
 Marseille Team Phenix, une équipe d'airsoft de marseille.
 Montpellier en abrégé.
 Modèle Topographique du Paysage
 Majoration pour Tierce Personne, dans le domaine de la protection sociale.
 Marie-Thérèse Porchet, personnage comique de Suisse romande.
 Massage transverse profond (ou frictions de Cyriax).
 articulation MétaTarso Phalangienne (articulation du pied)